Avoine (‘avena’, en francés) puede referirse a:

 Avoine, población y comuna francesa, situada en la región de Centro-Valle de Loira, en el departamento de Indre y Loira.
 Avoine, población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, en el departamento de Orne.

 Avoine, dibujante de prensa francés.